Cet article présente la faune et la flore appartenant à l'univers de fiction Star Trek.

Faune

Tribble

Flore

Borgia 
Borgia est le nom d'une plante appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Borgia est une plante indigène de la planète M-113 et appartient au groupe III des végétaux carbonés. Elle est légèrement toxique. 

Nancy Crater tente de faire croire à James Kirk que Darnell s'est empoisonné en en consommant (voir Star Trek, la série classique : Ils étaient des millions - The Man Trap).

Beauregard 
Beauregard est une plante appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

En 2266, Beauregard est le surnom donné à une plante très sensible. Sulu préfèrerait l'appeler Gertrude. Beauregard semble très sensible à Janice Rand mais aussi à la créature de la planète M-113 (voir Star Trek, la série classique : Ils étaient des millions - The Man Trap).

Notes et références 

Univers de Star Trek
Plantes et science-fiction